Алекса́ндр Генна́дьевич Ши́шкин (20 августа 1962, Иркутск — 20 июня 2009, Иркутск) — полузащитник; мастер спорта СССР международного класса (1992) по хоккею с мячом.

Биография 
Начал играть в иркутской детской команде «Вымпел», первый тренер — Н. Г. Ополев. «Локомотив» (Иркутск) — 1979—1983, СКА (Хабаровск) — 1983/1984, «Зоркий» (Красногорск) — 1984—1993, «Кэнеруд» (Норвегия) — 1993/1994, «Карлсборг» (Швеция) — 1994—1998, «Сибскана» (Иркутск) — 1998—2001 (по ноябрь), «Зенит» (Иркутск) — 2001/2002, «Каликс» (Швеция) — 2002, «Сибскана-Энергия», «Байкал-Энергия» — с 2003 по декабрь 2004 (с перерывом), «Металлург» (Шелехов) — 2005/2006.

В высшей лиге чемпионатов СССР, СНГ и России — 377 матчей, 150 мячей («Локомотив», «Сибскана», «Сибскана-Энергия», «Байкал-Энергия» — 154, 55; СКА (Хб) — 8, 0; «Зоркий» — 215, 95). В розыгрышах Кубка страны 150 матчей, 82 мяча («Локомотив», «Сибскана», «Сибскана-Энергия», «Байкал-Энергия» — 50, 22; СКА (Хб) — 5; «Зоркий» — 95, 60).

Чемпион мира (1991), серебряный призёр (1993) чемпионата мира. Чемпион СНГ (1992) и России (1993), дважды серебряный (1985, 1991) и трижды бронзовый (1987, 1989, 1999) призёр чемпионатов страны. Шестикратный обладатель Кубка СССР и России (1985, 1986, 1989, 1990, 1991, 1993). Обладатель Кубка европейских чемпионов (1993) и Кубка мира (1991). Серебряный призёр (2006) первенства России среди команд первой лиги. В списке «22-х лучших» — 1991, 1992, 1993. С декабря 2004 по май 2005 — тренер «Байкал-Энергии», с мая 2005 — главный тренер ДЮСШ «Байкал-Энергия», с мая 2006 по 23 ноября 2007 — главный тренер «Байкал-Энергии» (с перерывом, в течение которого работал в команде в качестве старшего тренера). Наиболее титулованный воспитанник иркутского хоккея с мячом. Воспитанник заслуженного тренера РСФСР О. Г. Катина.

Скончался в результате неизлечимой и быстро прогрессирующей болезни. Похоронен на Смоленском кладбище в г. Иркутске.

Статистика выступлений в  чемпионатах СССР, СНГ, России 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона-2000.

Статистика выступлений в розыгрышах Кубка страны

Статистика выступлений на чемпионатах мира в составе сборной СССР и России

Тренерская карьера 

Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной СССР по хоккею с мячом
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Тренеры по хоккею с мячом России
Мастера спорта России международного класса
Похороненные в Иркутске
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»
Игроки КХМ «СКА-Свердловск»
Игроки КХМ «Зоркий»